Ukraine National Airlines — национальная авиакомпания в Украине, анонсированная президентом Украины Владимиром Зеленским, на форуме “Большое Строительство: Авиация. Туризм”, которая будет выполнять региональные, среднемагистральные и дальние рейсы. 

Новая авиакомпания будет создаваться в партнерстве с Airbus.

История 
В апреле 2020 года президент Украины Владимир Зеленский выступил с идеей создания национальной авиакомпании. По словам главы государства, это должен быть перевозчик "на уровне Turkish Airlines или Singapore Airlines", причем, такая авиакомпания должна обеспечить заказами украинского производителя самолетов ГП "Антонов". В частности, АНы предполагалось задействовать для внутренних авиаперевозок. Цель создания новой авиакомпании велась преимущественно в контексте развития перелетов внутри Украины.

В августе 2021 года стало известно, что к работе над проектом создания национального авиаперевозчика привлекли французскую консалтинговую компанию Aerogestion.

В сентябре 2021 министру инфраструктуры Украины был представлен Airbus A220-300. Как заявил тогда вице-президент Airbus по Центральной и Северной Европе Кимон Сотиропулос, данное семейство вместе с А321 рассматриваются как наиболее перспективные для украинского рынка. "A220 и A321 - это самое лучшее решение для стран с такой географией и сезонностью, как у Украины. А220 имеет правильные параметры, чтобы покрыть как внутренние рейсы, так и рейсы в Европу, Азию, на Ближний Восток", - отмечал он во время презентации.

25 ноября 2021 в аэропорту Борисполь провели форум "Большое строительство: Авиация. Туризм", где объявили о создании нового государственного авиаперевозчика. Спустя полчаса, между Министерством инфраструктуры Украины и концерном Airbus был подписан меморандум о сотрудничестве по созданию национальной авиакомпании Украины.

Планы по развитию 
Первые рейсы новая авиакомпания начнет на трех-пяти среднемагистральных самолетах вместимостью 150-180 мест в 2022 году. Первоначальная маршрутная сеть будет включать два внутренних маршрута и 14 международных авиалиний средней дальности.

Первый дальнемагистральный рейс запланирован на 2023 год. В этом же году авиакомпания пополнит флот региональными турбовинтовыми самолетами на 70 мест и одним дальнемагистральным самолетом на 300-330 мест.

В 2026 году сеть внутренних рейсов будет насчитывать 8 маршрутов, международных среднемагистральных рейсов — 37 маршрутов, дальнемагистральных рейсов — пять маршрутов. Флот к тому времени будет состоять из 10-12 среднемагистральных бортов, 2-3 дальнемагистральных и 3-5 региональных турбовинтовых авиалайнеров.

Консультант консалтинговой компании Aerogestion Патрис Фасье отметил, что начальные инвестиции в первый год работы новой украинской госавиакомпании составят 96 млн евро и 50-60 млн евро во второй год работы.

Новая авиакомпания будет использовать гибридную модель работы, которая сочетает в себе эффективность лоукостеров и сервис классических авиаперевозчиков.

По словам представителя Aerogestion, цены на авиабилеты будут сравнимы с ценами украинских гибридных авиакомпаний. Предполагается, что на региональных и среднемагистральных маршрутах Ukrainian National Airlines будет предлагать два класса обслуживания — эконом и премиум. На дальнемагистральных рейсах дополнительно появится бизнес-класс.

Флот 
Министерство инфраструктуры Украины подписало меморандум о сотрудничестве с одной из крупнейших авиастроительных компаний Airbus, предусматривающий возможность лизинга или покупки 22 самолетов.

Согласно тексту меморандума, в частности, рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220), 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321), четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/A350).

Примечания 

Авиакомпании Украины